Gøngehøvdingen – cortometraggio del 1909 diretto da Carl Alstrup
Gøngehøvdingen – film del 1961 diretto da Annelise Hovmand